Das Damendoppel der Australian Open 1996 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Jana Novotná und Arantxa Sánchez-Vicario. Das Finale gewannen Chanda Rubin und Arantxa Sánchez-Vicario in drei Sätzen gegen Lindsay Davenport und Mary Joe Fernández.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1996